Rabnitz heißen folgende geographische Objekte:

 Rabnitz (Gemeinde Kumberg), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Rabnitz (Donau), ungar. Répce, Fluss im Burgenland und Kreis Sopron zur Donau
 Rabnitz oder Rabnitzbach, rechter Zufluss der oberen Raab in der Steiermark